Bjørnafjorden este un fiord situat în partea de vest a Norvegiei, cu adâncimea maximă de 600 m.

Fiorduri din Norvegia